

Personaggi 
 Strega Bianca – personaggio della saga fantasy Le cronache di Narnia
 Strega Bianca – personaggio dei fumetti DC Comics
 Strega Bianca – personaggio dei fumetti Amalgam Comics

Altro 
 Strega bianca – soprannome di Annie Palmer, donna giamaicana divenuta famosa nel folclore giamaicano
 Strega bianca – uno dei nomi con cui è conosciuta la specie di falene Thysania agrippina
 Strega Bianca – speeder modificato nella serie televisiva Droids Adventures